Даниэль Карр (; 1 ноября 1991, Шервуд Парк, Альберта, Канада) — канадский хоккеист, нападающий клуба Швейцарской национальной лиги «Лугано».

Клубная карьера 
В студенчестве играл за Юнион-колледж. 24 апреля 2014 года, будучи незадрафтованным подписал двухлетний контракт новичка с «Монреаль Канадиенс». 29 ноября 2015 года первым броском в первой смене забросил свою первую шайбу в НХЛ Кэму Уорду из «Каролины Харрикейнс». 1 июля 2016 года переподписал контракт с «Канадиенс».  

1 июля 2018 года подписал контракт с «Вегас Голден Найтс» на правах свободного агента. В сезоне 2018/19 провел 52 игры за фарм-клуб «Вегаса» в Американской хоккейной лиге «Чикаго Вулвз» и набрал в них 71 очко, в результате которых он был признан наиболее ценным игроком сезона в АХЛ. 

1 июля 2019 года на правах свободного агента подписал годичный односторонний контракт с «Нэшвилл Предаторз» на сумму $ 0,7 млн.

5 сентября 2020 года подписал трёхмесячный контракт с «Лугано» в качестве замены травмированному Яни Лаюнену.

После открытия рынка свободных агентов в НХЛ, 11 октября 2020 года подписал однолетний двухсторонний контракт с клубом НХЛ «Вашингтон Кэпиталз».

5 июля 2021 года вернулся в «Лугано», подписав контракт на 1 год.

Статистика

Клубная

Примечания

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Игроки «Гамильтон Булдогс»
Игроки «Сент-Джонс Айскэпс»
Игроки «Монреаль Канадиенс»
Игроки «Вегас Голден Найтс»
Игроки «Чикаго Вулвз»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Вашингтон Кэпиталз»
Игроки ХК «Лугано»
Игроки «Лаваль Рокет»
Незадрафтованные игроки НХЛ